Кра́снинский — посёлок Краснинского района Липецкой области. Центр Александровского сельсовета.

Расположен в 3 км южнее районного центра села Красного у железнодорожной линии Елец — Лев Толстой.

Посёлок был образован в 1924 году как Краснинский агроучасток . Название агроучастка — по соседнему селу Красному (ныне райцентр).

Население

Примечания 

Населённые пункты Краснинского района (Липецкая область)